Абесинова (Абесінова) — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Абесинова Наталія Петрівна (1938-1998) - українська архітекторка.
 Абесинова Олена Миколаївна (. 1959) — український художник-ілюстратор, член Національної спілки художників України (НСХУ) (1999).

Примітки